Hrvatska:
 Celine (Jastrebarsko), gradsko naselje Jastrebarskog
 Celine (Podturen), naselje u općini Podturen
 Celine (Vrbovec), gradsko naselje Vrbovca
 Celine Goričke, naselje u općini Marija Gorica (Zagrebačka županija)
 Celine Samoborske, gradsko naselje Samobora

Osobe 

 Celine Dion, kanadska pjevačica

hu:Celina (egyértelműsítő lap)